Фивег () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Фивег, Михаил Павлович (1899—1986) — советский геолог, руководитель геолого-разведочными работами в Хибинах (1928—1935), депутат Хибиногорского горсовета (1931—1932).
 Фивег, Экарт (1948—2010) — немецкий математик.